

Sigle 
 Elegant Gothic Lolita
 Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg

Codici 
 EGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Base, Neghelli, Etiopia
 egl – codice ISO 639-3 della lingua emiliana